Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1974/1975 vanns av Dynamo Kiev från det dåvarande Sovjetunionen som i finalen slog Ferencváros från Ungern med 3–0. Det var första gången klubben vann turneringen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final 

Anmärkningslista

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1974/1975 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1974 i Europa
1975 i Europa
Fotbollssäsongen 1974/1975
1974/1975